Goodies – album di Ciara del 2004
Goodies – singolo di Ciara del 2004, dall'album omonimo
The Goodies – gruppo comico britannico